Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 63 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 9 августа во втором зале «Арены Кариока». В соревнованиях приняли участие 26 спортсменок из 26 стран. Олимпийской чемпионкой 2012 года в данной категории являлась словенка Уршка Жолнир, которая ранее завершила спортивную карьеру.

Обладательницей золотой награды на Играх в Рио-де-Жанейро вновь стала представительница Словении. Золотую медаль завоевала действующая чемпионка мира и Европы Тина Трстеняк, победившая в финале француженку Кларисс Агбеньену. Бронзовые награды разделили между собой дзюдоистка из Израиля Ярден Джерби и нидерландская дзюдоистка Аника ван Эмден.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсменки, проигравшие полуфиналисткам соревнований.

Секция 1

Секция 2

Утешительный турнир

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский турнир  на сайте Международной федерации дзюдо (IJF)